Amerikai Egyesült Államok
Daisy (Arkansas)
Daisy (Georgia)
Daisy (Kentucky)
Daisy (Maryland)
Daisy (Missouri)
Daisy (Nyugat-Virginia)
Daisy (Oklahoma)
Daisy (Virginia)
 Ausztrália
Daisy Hill (Queensland)
Daisy Hill (Victoria)

Technika
DAISY (Digital Accessible Information System), digitális hangoskönyvek szabványa

Egyéb
Daisy kacsa, Walt Disney-szereplő